Награда «Новичок года женской НБА» () ежегодно присуждается лучшему новичку Женской национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного сезона, начиная со второго сезона лиги 1998 года. Победителя этой номинации выбирают спортивные журналисты США путём голосования за трёх лучших новичков из списка. За первое место начисляется 5 очков, за второе — 3, а за третье — 1. Игрок, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся новичком года НБА.

В 2008 году Кэндис Паркер стала первой победительницей, набравшая все первые голоса, а также ставшая самым ценным игроком ВНБА в том же сезоне. В НБА только Уилт Чемберлен и Уэс Анселд выигрывали в одном сезоне титулы новичка года НБА и самого ценного игрока регулярного чемпионата. Победители в этой номинации в 2003 и 2011 годах, Шерил Форд и Майя Мур — единственные баскетболистки, завоевавшие титул новичка года и чемпионский титул ВНБА в одном сезоне. Тринадцать обладателей награды были выбраны на драфте под первым номером. Ни одна иностранная баскетболистка не становилась победительницей этой номинации. Кристал Дэнджерфилд из клуба «Миннесота Линкс» является единственным лауреатом данной премии, выбранным во втором раунде драфта (16-й номер). Действующим обладателем этой награды является Райн Ховард из команды «Атланта Дрим».

Легенда к списку

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБА
Награды, появившиеся в 1998 году